Parosmylus är ett släkte av insekter. Parosmylus ingår i familjen vattenrovsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenrovsländor
Parosmylus